Název Hlohov má více sídel:
 Głogów, město v Polsku
 Głogówek, Horní Hlohov, město v Polsku

 Hlohov (Zvěstov), část obce Zvěstov v okrese Benešov
 Hlohov (Číhošť), část obce Číhošť v okrese Havlíčkův Brod

Externí odkazy